Кастарас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 28 км². Население — 282 человека (на 2010 год). Расстояние — 100 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Situación de Cástaras 
 Datos socioeconómicos del municipio 
 Recuerdos de Cástaras 
 Página web sobre las fiestas 2003 de Cástaras
 Página sobre Nieles, localidad perteneciente al municipio 

Муниципалитеты Гранады